Абуев — фамилия; имеет женскую форму Абуева.

 Абуев, Магомед Лечаевич (род. 1992) — казахский и российский штангист.
 Абуев, Магомед Шамильевич (1915—1996) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Абуев, Ризван Айгумович (род. 1992) — российский боец смешанных боевых искусств, трёхкратный чемпион мира по панкратиону, чемпион мира и Европы по Ушу-Саньда.